Agritubel – profesjonalna grupa kolarska z Francji. Głównym sponsorem drużyny jest Agritubel. Dyrektorem sportowym jest Denis Leproux.

Zespół dostał dziką kartę na Tour de France 2006.

Skład na rok 2006 

UCI Europe Tour Teams 2006
Francuskie zawodowe grupy kolarskie